Ministero degli affari interni – ministero dell'Afghanistan
 Ministero degli affari interni – ministero dell'Albania
 Ministero degli affari interni – ministero dell'Azerbaigian
 Ministero degli affari interni – dicastero della Bielorussia
 Ministero degli affari interni – ministero della Croazia
 Ministero degli affari interni – ministero della Moldavia
 Ministero degli affari interni – ministero della Romania
 Ministero degli affari interni – ministero della Russia
 Ministero degli affari interni – ministero dell'Ucraina
 Ministero degli affari interni – ministero dell'Unione Sovietica
 Ministero degli affari interni e delle comunicazioni – ministero della Giappone

Pagine correlate 
Ministero dell'interno (disambigua)